Die Football League First Division 1926/27 war die 35. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 1926 und endete am 7. Mai 1927.

Newcastle United gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger Huddersfield Town die vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger The Wednesday und Derby County konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Middlesbrough und FC Portsmouth ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||24
||26
||27
||24
||23
||22
||29
||24
||27
||27
||29
||25
||26
||27
||23
||27
||26
||27
||33
||24
||25

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Newcastle United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1926/27 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

Weblinks 
 England 1926-27 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1926/27
Fußballsaison 1926/27